Зинапаро има више значења:

 Зинапаро (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Општина Зинапаро (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Зинапаро (Зинапаро, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику